НК Домжале је фудбалски клуб из Домжала у Словенији, који се такмичи у Првој словеначкој фудбалској лиги.

Историја 
Клуб је основан 1921. као СК Диск (Домжалски Интернационални Спортски Клуб). После Другог свјетског рата играо је у нижеразредним лигама. Највећи успех је постигао 1985/86 пласманом у Словеначку лигу, где је заузео седмо место.

После оснивања Прве словеначке фудбалске лиге 1991. године клуб је играо у њој и заузео 19 место и испао у Другу лигу. Године 1993. је променио име у Напредак Домжале, а две године касније у Напредак БСТ.

У сезони 1998/99 је поново у Првој лиги под именом БСТ Домжале, да би га у истој сезони променио у БС Техник, а затим НК Домжале, име под којим игра и данас.

Освајањем другог места у првенству 2004/05 Домжале се први пут пласирао за играње у европским такмичењима 2004/05 и 2005/06 у УЕФА купу, да би у сезони 2006/07 постао првак Словеније и пласирао се квалификације за Лигу шампиона 2007/08.

Стадион 
Своје утакмице клуб игра на стадиону у Спортском парку Домжеле. Стадион је изграђен 1948. по пројекту инг. Станка Блоудека. Објекат је реновиран 1997, 1999, 2004. и 2006. Капацитет стадиона је 2.813 покривених седећих места.

Прва међународна утакмица на овом стадиону одиграна је 17. августа 1999. омладинских репрезентација до 21 године између Словеније и Албаније.

Пласмани по сезонама у 1. СНЛ

Пласман НК Домжале на вечној табели клубова у СНЛ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

НК Домжале у европским такмичењима

Састав екипе у сезони 2007/08

УЕФА ранг листа клубова у сезони 2006/07 
(сезона 2005/06)
 195 (204)  ФК Малме 5.478 
 195 (186)  ФК Халмштад 5.478 
 197 (214)  НК Домжале 5.272 
 198 (217)  ФК Жељезничар 5.190 
 199 (206)  ФК Ружомберок 4.575 
 Full List

Види још 
 Прва словеначка фудбалска лига

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

Д